Break The Spell или на български Развали Магията е третият студиен албум на американската рок група Дотри, издаден на 21 ноември 2011 г.

Песни 
 Renegade 3:36
 Crawling Back To You 3:45
 Outta My Head 3:31
 Start Of Something Good 4:24
 Crazy 3:24
 Break The Spell 3:32
 We're Not Gonna Fall 3;19
 Gone Too Soon 3:36
 Losing My Mind 3:49
 Rescue Me 3:23
 Louder Than Ever 3:37
 Spaceship 3:51
 Who's They 3:12
 Maybe We're Already Gone 4:22
 Everything But Me 4:29
 Lullaby 2:26
 Never Die 3:27

Външни препратки 
 Break The Spell официално сертифициран златен
 Break The Spell в AllMusic
 Break The Spell в iTunes
 Break The Spell в eBay
 Break The Spell в DaughtryOfficial 
 Break The Spell в Amazon

Музикални албуми от 2011 година